HR20 steht für:
 eine Nickel-Metallhydrid-Batterie; siehe Mono (Batterie)

HR-20 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der kroatischen Gespanschaft

HR20